Стропы:
 Стропы — местность в городе Даугавпилс (Латвия), делящаяся на три района:
 Новые Стропы;
 Старые Стропы;
 Малые Стропы;
 Стропы — населённый пункт в Науенской волости Даугавпилсского края Латвии;
 Стропы (Большое Стропское озеро) — озеро в Даугавпилсе.

Также стропы — множественное число от строп, в частности, детали парашюта.